Spontané peut faire référence à :
 Arrêt de travail spontané
 Avortement spontané
 Brisure spontanée de symétrie
 
 Émission spontanée
 Fission spontanée
 Génération spontanée
 Habitat spontané
 Ordre spontané
 Péritonite bactérienne spontanée
 Processus spontané
 Rémission spontanée
 Repousse spontanée
 Réseaux spontanés

Voir aussi 

Homonymie